Janssen Farmacêutica — companhia farmacêutica belga
 Janssen (cratera) — cratera lunar